Als Bete werden bezeichnet:

 die Rote Bete, auch als Rote Rübe bekannt
 Bete (Sprache), eine bedrohte Sprache in Nigeria
 eine Art der Steuer, die Bete oder Bede

Siehe auch:
 Bête
 Bété (Begriffsklärung)
 Bethe
 Bette